Ignacio González Lam (1944) guatemalai válogatott labdarúgókapus, olimpikon
 Ignacio González Rieumont (?) világbajnok kubai tőrvívó

Lásd még
 Ignacio María González (egyértelműsítő lap)